Take Care (film), een Amerikaanse comedy-dramafilm uit 2014, geregisseerd door Liz Tuccillo
 Take Care (album), een muziekalbum uit 2011 van de Canadese rapper Drake
 Take Care (nummer), het titelnummer van bovenstaand album, door Drake en Rihanna
 Take Care, Take Care, Take Care, een muziekalbum uit 2011 van de Amerikaanse postrockband Explosions in the Sky